Mila Rodino (Älskade fosterland) är Bulgariens nationalsång. Den skrevs av Tsvetan Tsvetkov Radoslavov 1885. Sången blev nationalsång 1964.

Externa länkar 
 MIDI-fil
 

Nationalsånger i Europa
Bulgariska sånger